Qiaoxi ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Stadtbezirk Qiaoxi (桥西区) von Shijiazhuang in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Qiaoxi (Shijiazhuang)
 den Stadtbezirk Qiaoxi (桥西区) von Xingtai in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Qiaoxi (Xingtai)
 den Stadtbezirk Qiaoxi (桥西区) von Zhangjiakou in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Qiaoxi (Zhangjiakou)
 die Gemeinde Qiaoxi (桥西乡) im Kreis Yifeng in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Qiaoxi (Yifeng)
 das Straßenviertel Qiaoxi (桥西街道) im Stadtbezirk Huicheng in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Qiaoxi (Huicheng)
 das Straßenviertel Qiaoxi (桥西街道) im Stadtbezirk Jining in der Inneren Mongolei, siehe Qiaoxi (Jining)
 das Straßenviertel Qiaoxi (桥西街道) der Stadt Shahe in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Qiaoxi (Shahe)